El término África hace referencia a varios artículos:

Astronomía
África, asteroide número 1193;

Continente
África uno de los continentes de la Tierra;

Entidades políticas 
África (provincia romana) fue una provincia de la Antigua Roma durante sus periodos republicano y Alto Imperio;
Prefectura del pretorio de África fue una división administrativa del Bajo Imperio Romano;
Ifriqiya, designación árabe medieval con extensión similar al actual continente;

Obras artísticas
África, una poema del s.XIV compuesto por Francesco Petrarca;
África, una serie de la editorial valenciana Maga de 1964;
África, una canción interpretada por Toto en el año 1982;
África, una película dirigida por Alfonso Ungría en 1996;

Marina 
 HMS Africa, listado de buques de la marina británica con nombre África;

Personas  
 África nombre propio en femenino; o

Enlaces externos